Angus může být:

 jméno
 Angus McBean (1904–1990) – velšský fotograf
 Angus MacLise (1938–1979) – americký hudebník, básník, herec, novinář, učitel a kaligraf
 Angus Young (* 1955) – australský kytarista
 Angus Deayton (* 1956) – britský herec
 Angus McLaren (* 1988) – australský herec
 Angus T. Jones (* 1993) – americký herec
 jiný význam
 Angus – správní oblast ve Skotsku
 Aberdeen-anguský skot – plemeno skotu